Jacky est un prénom ou surnom (notamment donné aux personnes portant le prénom Jacques). Jackie en est son équivalent féminin, correspondant au prénom  / Jaqueline. Toutefois il existe quelques rares cas de Jackie en tant que prénom masculin.

Personnages 
 Jacky Bryant, personnage de Virtua Fighter
 Jacky Choun, personnage de fiction dans le manga Dragon Ball
 Jacky Pic, personnage de la série de films Camping interprété par Claude Brasseur 
 Jacky, un personnage de bande dessinée créé par Peyo

Musique 
 Jacky Brown, rappeur français animateur de l'émission Tépok sur Trace TV, membre des Neg' Marrons ;
 Jacky est une chanson de Jacques Brel, qui donne son nom à un 33 tours homonyme paru en 1965.

Audiovisuel 
 Jackie Berroyer (né en 1946), acteur, scénariste, et écrivain français
 Jacky, pseudonyme de Jacques Jakubowicz, animateur de télévision français
 Jacky Goldberg, réalisateur et journaliste français.

Sport 
 Jacky Boxberger, athlète français
 Jacky Duguépéroux, footballeur et entraîneur français
 Jacky Durand, coureur cycliste français
 Jacques Fatton, joueur de football
 Jacques Bernard Ickx, pilote automobile belge
 Jacky Nardin, footballeur professionnel français
 Jacques Simon, ancien footballeur français
 Jacky Vimond, pilote français de motocross

Hommes politiques 
 Jacky Hénin, homme politique français
 Jacky Morael, homme politique belge

Philosophie 
 Jackie Derrida, de son nom de plume Jacques Derrida, fondateur de la déconstruction.

Film 

 Jacky au royaume des filles, film français de Riad Sattouf (2014) avec Charlotte Gainsbourg et Vincent Lacoste

Autres 
 Jacky Aucouturier (1952-), vielleur et professeur honoraire de vielle à roue
 Jacky Larrivière, graveur
 Jacky est une poupée mannequin française des années 1960, créée par la société Gégé. 
 On appelle plaisamment un jacky tout adepte du tuning.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin